Pariser Hof steht für:

 Pariser Hof (Budapest), Gebäude am Franziskanerplatz in Budapest
 Pariser Hof (Fraktion), politische Fraktion in der Frankfurter Nationalversammlung
 Pariser Hof (Gasthof), Gaststätte am Schillerplatz (heute An der Hauptwache) in der Innenstadt von Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Parishof, Wohnplatz im Ortsteil Wendemark der Gemeinde Altmärkische Wische im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt